Avellis ist der Name von

 Alessandro Avellis, italienischer Filmschaffender
 Clara Avellis (1869–194?), Holocaustopfer
 Georg Avellis (1864–1916), deutscher Mediziner
 Pantaleo Avellis, italienischer Bildhauer